Каплиця Потоцьких — у домініканському костелі Божого Тіла, Львів.
 Каплиця Потоцьких — у костелі Святої Трійці, Підгайці.
 Каплиця Потоцьких — у Вавельській катедрі.
 Каплиця Потоцьких — у Гнезненській катедрі.

Див. також 
 Каплиця-усипальниця Потоцьких
 Каплиця Бучацьких
 Каплиця Домагаличів

Потоцькі